Колонија ла Азусена има више значења:

 Колонија ла Азусена (Сан Агустин Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија ла Азусена (Сан Пабло Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику